Kurşunlu ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

Landkreise (İlçe):
 Kurşunlu (Çankırı), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Çankırı

Gemeinden (Belediye):

 Kurşunlu (Hekimhan), eine Gemeinde im Landkreis Hekimhan der Provinz Malatya
 Kurşunlu (İnegöl), eine Gemeinde im Landkreis İnegöl der Provinz Bursa
 Kurşunlu (Sarayönü), eine Gemeinde im Landkreis Sarayönü der Provinz Konya

Dörfer (Köy):
 Kurşunlu (Aksu), ein Dorf im Landkreis Aksu der Provinz Antalya
 Kurşunlu (Bayramiç), ein Dorf im Landkreis Bayramiç der Provinz Çanakkale
 Kurşunlu (Çanakkale), ein Dorf im zentralen Landkreis der Provinz Çanakkale
 Kurşunlu (Dicle), ein Dorf im Landkreis Dicle der Provinz Diyarbakır
 Kurşunlu (Gölpazarı), ein Dorf im Landkreis Gölpazarı der Provinz Bilecik
 Kurşunlu (Karacabey), ein Dorf im Landkreis Karacabey der Provinz Bursa
 Kurşunlu (Kavak), ein Dorf im Landkreis Kavak der Provinz Samsun
 Kurşunlu (Koyulhisar), ein Dorf im Landkreis Koyulhisar der Provinz Sivas
 Kurşunlu (Mustafakemalpaşa), ein Dorf im Landkreis Mustafakemalpaşa der Provinz Bursa
 Kurşunlu (Selendi), ein Dorf im Landkreis Selendi der Provinz Manisa
 Kurşunlu (Zile), ein Dorf im Landkreis Zile der Provinz Tokat

Bauwerke:
 Kurşunlu-Kloster, ein byzantinisch-orthodoxes Kloster aus dem 11. Jahrhundert in der Gemeinde Davutlar bei Kuşadası, Türkei

Kurşunlu ist der Familienname von
 Ramazan Kurşunlu, türkischer Fußballtorhüter